О́да (от  <  — «песнь») — жанр лирики, торжественная песня, посвящённая какому-либо событию, герою или отдельное произведение такого жанра.

Античность 
Первоначально в Древней Греции любую форму стихотворной лирики, предназначенную сопровождать музыку, называли «одой», в том числе хоровое пение. Со времён Пиндара ода — хоровая песня-эпиникий с подчёркнутой торжественностью и высокопарностью, как правило, в честь победителя спортивных состязаний:

Пусть Геродот теперь
Вознесён будет ввысь
На дивных крыльях
Муз Пиерид сладкогласных!
Пусть с пифийских он игр,
С олимпийских Алфея брегов
Честь принесёт семивратным Фивам!

В римской литературе наиболее известны оды Горация, который использовал размеры эолийской лирической поэзии, в первую очередь Алкееву строфу, адаптировав их к латинскому языку. Сборник этих произведений на латыни именуют Carmina («песни», «одами» их стали называть уже впоследствии).

Вещий внук Атланта, Меркурий! Мудро
Ты смягчил людей первобытных нравы
Тем, что дал им речь и благой обычай
Ввёл состязаний.

Вестник всех богов, я тебя прославлю
Песней. Ты творец криворогой лиры,
Мастер в шутку все своровать и спрятать,
Что бы ни вздумал.

Ты малюткой раз Аполлона стадо
Ловко скрыл, угнав. «Не отдашь коль…» — грозно
Тот стращал, — и вдруг рассмеялся: видит —
Нет и колчана.

Ты Приама вёл незаметно ночью:
Выкуп ценный нёс он за тело сына,
В вражий стан идя меж огней дозорных
Мимо Атридов.

В край блаженный ты беспорочных души
Вводишь; ты жезлом золотым смиряешь
Сонм бесплотный — мил и богам небесным,
Мил и подземным.

Средние века и Новое время 
Со времени Возрождения и в эпоху Барокко (XVI—XVII века) «одами» стали называть лирические произведения в патетически высоком стиле, ориентирующиеся на античные образцы. В классицизме ода стала каноническим жанром высокой лирики. В России одическая поэзия как лирический жанр появилась в восемнадцатом столетии в эпоху классицизма и стала основным жанром поэзии М. В. Ломоносова.

Знаменитые оды этого периода:
 Фридрих Шиллер: Ода к радости
 Г. Р. Державин: «Фелица» (1782), «Властителям и судиям» (1780), «Вельможа» (ноябрь 1794), «Бог» (1784), «Видение мурзы» (1783—1784), «На смерть князя Мещерского» (1779), «Водопад» (1791—1794)
 М. Ломоносов: «Ода на взятие Хотина», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Её Величества Государыни Императрицы Елизаветы Петровны» 1742/1747 годов.

О ты, пространством бесконечный, 
Живый в движеньи вещества, 
Теченьем времени превечный, 
Без лиц, в трех лицах божества! 
Дух всюду сущий и единый, 
Кому нет места и причины, 
Кого никто постичь не мог, 
Кто всё собою наполняет, 
Объемлет, зиждет, сохраняет, 
Кого мы называем: Бог.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Жарков, Николай Герасимович. «Оды» (в царствование Екатерины II).
 Ода Платону Зубову, вышитая девицами Смольного монастыря 1791 г. / Сообщ. Б. М. Федоровым // Русская старина, 1871. — Т. 4. — № 9. — С. 299.
 Ода графу Потоцкому  / Публ. и коммент. М. И. Лонгинова // Русский архив, 1869. — Вып. 9. — Стб. 1377—1383. — Под загл.: Неизданная ода 1803 года.
 

Литературные жанры

Лирические жанры